AOFM steht für:
 Acta Ordinis Fratrum Minorum: vel ad ordinem quoquo modo pertinentia, Zeitschrift der römischen Kurie
 Australian Office of Financial Management, australische Behörde innerhalb des Department of the Treasury (Australien), siehe Liste der Ministerien und Behörden Australiens #Department of Treasury

Abkürzung